Vojvodovo (Chaskovo), een plaats in de Bulgaarse oblast Chaskovo
Vojvodovo (Vratsa), een plaats in de Bulgaarse oblast Vratsa